Matija Horvat ist der Name folgender Personen:

* Matija Horvat (Mediziner) (1935–2014), jugoslawisch-slowenischer Mediziner 
 Matija Horvat (Fußballspieler) (* 1999), kroatischer Fußballspieler